Narracyjna gra fabularna (inaczej narracja lub z ang. storytelling) mocno ogranicza lub nie stosuje rzutów kośćmi, wykorzystywanych w typowym RPG do determinowania skutków działań i wprowadzenia elementu losowości. O efektach akcji bohaterów decyduje Mistrz Gry. Gry tego typu dobrze nadają się do prowadzenia dramy. Przykładem narracyjnej gry fabularnej jest system Amber.

Gry fabularne